Matthey oder Matthèy ist der Familienname folgender Personen:

 André Matthey (1779–1842), Schweizer Arzt
 Charles-Jules Matthey (1814–1863), Schweizer Politiker
 Francis Matthey (* 1942), Schweizer Politiker (SP)
 Giles Matthey (* 1987), britischer Schauspieler
 Goldy Parin-Matthèy (1911–1997), Schweizer Psychoanalytikerin
 Heinrich Matthey (1825–1913), deutsch-amerikanischer Publizist
 Jeanne Matthey (1886–1980), französische Tennisspielerin
 Jules Matthey (1809–1893), Schweizer Politiker
 Pierre-Louis Matthey (1893–1970), Schweizer Schriftsteller
 Robert Matthey (1900–1982), Schweizer Zoologe

Siehe auch:
 Johnson Matthey
 Matthei
 Mathey